Pojem koptská církev může označovat následující církve:

 Koptská pravoslavná církev – církev východního pravoslavného společenství;
 Koptská katolická církev – jednu z katolických církví, uznávající primát římského papeže.